Лежайка — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Лежайка — деревня в Пружанском районе Брестской области.

Россия 
 Лежайка — село в Мичуринском районе Тамбовской области.
 Лежайка — деревня в Мордовском районе Тамбовской области.